Theo (abreviatura de Theodore o Theodorus) van Gogh es un nombre que comparten las siguientes personas de la misma familia:

 Theodorus van Gogh (1822–1885), padre de Vincent van Gogh.
 Theo van Gogh (1857-1890), hermano de Vincent van Gogh.
 Su bisnieto Theo van Gogh (1957–2004), realizador de cine neerlandés.